Cori o CORI puede referirse a:

 Deysi Cori, destacada y Gran Maestra Internacional de ajedrez peruana.
 Gerty Cori,  bioquímica estadounidense nacida en Praga.
 Cori, localidad italiana de la provincia de Latina.
 Ciclo de Cori,  circulación cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado.
 Carl Ferdinand Cori, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1947.
 Enfermedad de Cori.
 Cooperativa de Radioemisoras del Interior, una asociación de radio de Uruguay.
 Cori (cráter), cráter de impacto del hemisferio sur de la cara oculta de la Luna.